Серге́й Влади́мирович Ко́зырев (род. 14 апреля 1968, Смоленск) — российский , ,специалист по математической физике и -адическому анализу. Ведущий научный сотрудник МИАН, профессор РАН (2016).

Биография 
Родился в 1968 году. По окончании физматшколы при МГУ № 18 (1985) поступил на физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1991 году (выпуск "Суперкурс").

Работает в Математическом институте имени Стеклова РАН (МИАН) в Москве, там же защитил кандидатскую (1996) и докторскую (2007, специальность: 01.01.03 «математическая физика») диссертации. В настоящее время — ведущий научный сотрудник.

Научные интересы: -адические всплески, спектральный анализ ультраметрических псевдодифференциальных операторов, ультраметрический и -адический анализ и приложения в физике и биологии, квантовая вероятность и приложения в физике, стохастический предел квантовой теории.

Автор более 50 публикаций, в том числе в ведущих мировых журналах (см. полный список). Являлся членом оргкомитета и приглашённым докладчиком на многих международных конференциях. 

В 2016 году получил почётное учёное звание профессора Российской академии наук (РАН).

Примечания

Ссылки 
 Информация о С. В. Козыреве и его публикациях на сайте mathnet.ru
 Информация о С. В. Козыреве на портале профессоров РАН
 Автобиографическая справка С. В. Козырева на сайте МИАН

Выпускники СУНЦ МГУ
Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники МИАН
Профессора РАН